Зонненшайн () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Зонненшайн, Валентин (1749—1828) — немецкий скульптор.
 Зонненшайн, Тимо — рэпер группы Panik.
 Зонненшайн, Хьюго (1940—2021) — американский экономист.

См. также 
 Зоненшайн